Systematik der Minerale nach Strunz steht für folgende Listen:

 Systematik der Minerale nach Strunz (8. Auflage), bis 1982
 Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage), Stand 2009